Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2009-2010 è stato il trentesimo organizzato in Italia.

Le ventotto squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare, le prime dodici dei due gironi si giocano l'unica promozione tramite i play-off; le ultime retrocedono direttamente in Serie B d'Eccellenza se il divario con la penultima supera i sei punti, altrimenti 13a e 14a giocano il play-out.

Al termine dei turni dei play-off, è stata promossa in Serie A1 il Basket Femminile Le Mura Lucca, che riporta la città toscana nella massima divisione quasi sessant'anni dopo l'esperienza della Virtus.

Stagione regolare

Girone Nord

Girone Sud

Play-off

Girone Nord

Girone Sud

Spareggio

Play-out

Spareggio Girone Sud

Verdetti
 Promossa in serie A1: Ducato Lucca
Formazione: Stefania Petri, Agnese Soli, Giorgia Ermito, Viviana Giordano, Beatrice Benicchi, Claudia Corbani, Barbora Fabianová, Gloria Favilla, Cristina Mei, Alice Romagnoli, Arianna Zampieri, Martina Sandri. Allenatore: Mirco Diamanti.
 Retrocesse in serie B d'Eccellenza: Memar Reggio Emilia e Il Fotoamatore Firenze.

A fine stagione, scompaiono la Women Basketball Livorno (retrocessa dalla Serie A1) e la Faleria 2000 Porto San Giorgio; al loro posto sono ammesse la Florence Basket (retrocessa dalla Serie A2) e le finaliste dei play-off di Serie B d'Eccellenza, il College Italia e l'Olimpia La Spezia.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2010 A2